Торреадрада ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-де-Куэльяр. Занимает площадь 32,86 км². Население — 105 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии